In 2022 werd het 30ste Campeonato Tocantinense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Tocantins. De competitie werd georganiseerd door de FTF en werd gespeeld van 22 januari tot 10 april. Tocantinópolis werd kampioen. 

Vorig jaar vond er geen degradatie plaats, dit hield in dat er dit seizoen maar liefst vier clubs degradeerden.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Tocantinense
Tocan